Aboubacar Camara peut faire référence à :
 Aboubacar Sidiki Camara, dit « Titi Camara », né le ,  international de football guinéen
 Aboubacar Camara, international de rugby à XV ivoirien
 Aboubacar Camara, né le , international de football guinéen
 Aboubacar Camara, directeur de la Société des eaux de Guinée.